NDA může být:

 Non-disclosure agreement – smlouva dvou stran o nesdílení informací s třetími stranami
 Národně demokratická aliance – koalice indických pravicových stran